N97 steht für:

 Nokia N97, ein Mobiltelefon des finnischen Herstellers Nokia
 ORP Sokół (N97), ein U-Boot der polnischen Exil-Marine im Zweiten Weltkrieg

Abkürzung